Saptasindhawa – święte rzeki w hinduizmie
 Pyhäjoki (dosłownie „święta rzeka”) – nazwa gminy w Finlandii
 Święta – nazwa rzeki